La Morocco Summer Cup fue un torneo veraniego de fútbol que se celebró en Marruecos. Su primera y única edición tuvo lugar en el 2008, jugándose del 15 al 25 de julio de ese mismo año, en el Estadio El Abdi de El Jadida (Casablanca).

Palmarés

Eliminatorias (fase final)

Semifinales

3.º y 4.º plaza 

 FAR de Rabat 0-0 (5-4 p.)  Paços de Ferreira

Final 

 3-0 Aritz Aduriz  45+1' 
 2-0 Carlos Gurpegui  39' 
 1-0 Markel Susaeta  24'

Clasificación final 

 Campeón :  Athletic Club
 Finalista :  Udinese
 3.º :  FAR de Rabat
 4.º :  Paços de Ferreira
 5.º :  Étoile sportive du Sahel
 6.º :  FC Nantes
 7.º :  Maghreb de Fès
 8.º :  Royal Charleroi Sporting Club

Enlaces externos 

 Web oficial del torneo

Torneos amistosos de fútbol de Marruecos